Girolamo Priuli (1476–1547) velencei kereskedő és bankár
 Girolamo Priuli (1486–1567) velencei dózse